Titanideum är ett släkte av koralldjur. Titanideum ingår i familjen Anthothelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Titanideum